Artykuł przedstawia demograficzne cechy populacji Słowacji, w tym gęstość zaludnienia, pochodzenie etniczne, wykształcenie, zdrowie publiczne, status ekonomiczny, przynależność religijna i inne aspekty. Wszystkie dane pochodzą ze Słowackiego Urzędu Statystycznego, chyba że podano inaczej.

Populacja 

Całkowita liczba ludności: 5 397 036.

Spisy ludności w latach 1848–2011

Struktura wiekowa 
Dane z roku 2011:
 0–14 lat: 15.6% (mężczyźni 437 755; kobiety 417 797) 
 15–64 lat: 71.6% (mężczyźni 1 955 031; kobiety 1 965 554) 
 65 lat i więcej: 12.8% (mężczyźni 262 363; kobiety 438 538)

Średni wiek 
Dane z roku 2012: 
 mężczyźni 36,5
 kobiety 39,5

Struktura płci 
Dane z roku 2011:
 w momencie urodzenia: 1,05 mężczyzny/kobieta 
 poniżej 15 roku życia: 1,05 mężczyzny/kobieta 
 15–64 lat: 1 mężczyzna/kobieta 
 65 lat i więcej: 0.6 mężczyzny/kobieta 
 ogólnie: 0.94 mężczyzny/kobieta

Imigracja 

Słowacja ma najniższą liczbę imigrantów spośród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, ze względu na bardzo restrykcyjną politykę imigracyjną. Na Słowacji przebywa około 63 tys. obcokrajowców, z czego imigranci stanowią mniejszość. Są to głównie zagraniczni studenci i przedsiębiorcy.

Statystyka demograficzna

Statystyka urodzeń i zgonów od roku 1919 
Zamieszczone w poniższej tabeli dane pochodzą z bazy danych SlovStat Urzędu Statystycznego Republiki Słowacji oraz z badań Instytutu Badań Demograficznych Infostat.

Śmiertelność niemowląt 
Dane na rok 2012:
 Ogółem: 6,47 zgonów/1 000 żywych urodzeń
 mężczyźni 7,54 zgonów/1 000 żywych urodzeń
 kobiety 5,34 zgonów/1 000 żywych urodzeń

Szacowana długość życia 
Dane na rok 2012:
 ogół społeczeństwa: 76,03 lat 
 mężczyźni: 72,14 lat 
 kobiety: 80,12 lat

Mniejszości etniczne 

80,7% 5,4 mln mieszkańców Słowacji stanowią Słowacy. Największą mniejszość etniczną stanowią Węgrzy (8,5%), którzy zamieszkują południowe i wschodnie rejony kraju. Inne mniejszości etniczne to Romowie (2,0%), Czesi, Chorwaci, Karpatorusini, Ukraińcy, Niemcy, Polacy, Serbowie i Żydzi (około 2 300 osób pozostało z około 120 tys. z okresu II wojny światowej). 

Oficjalnym językiem urzędowym jest słowacki. W rejonach południowych często stosowanym językiem jest węgierski.

Pomimo nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa, na Słowacji występuje dużo obszarów wiejskich. Około 45% Słowaków mieszka w miejscowościach o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 000 mieszkańców, a 14% - w miejscowościach liczących mniej niż 1 000.

Religia 
Słowacka Konstytucja gwarantuje wolność religijną. Według danych z 2004 r. większość obywateli Słowacji (62%) wyznaje katolicyzm; za drugą co do wielkości grupę wyznaniową uważa się za ateistów (13%). Około 6,9% stanowią protestanci, 4,1% greko-katolicy, a 0,9% prawosławni. Do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego należy 2,0%, obywateli. 6,4% populacji stanowią wyznawcy innych religii. Na Słowacji jest około 10 600 muzułmanów.

Przypisy 

Słowacja
Słowacja